Heiße Ware steht für:

 Heisse Ware, Mixtape (2005) von B-Tight und Tony D

Filme:
 Heiße Ware (1959), deutscher Kriminalfilm von Paul May
 Heiße Ware (1979), US-amerikanische Filmkomödie von und mit Dom De Luise
 Heiße Ware (1990), US-amerikanische Krimikomödie von Robert Hughes
 Heiße Ware (2006), deutscher Sexfilm von Ben Franklin